Shamsabad może dotyczyć: 
 Shamsabad – miasto w północnych Indiach we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Agra)
 Shamsabad – miasto w północnych Indiach w zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Farrukhabad)